O pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 foi disputado na cidade de Sydney, Austrália.

A competição masculina ocorreu no dia 30 de setembro e a feminina fez sua estréia em olimpíadas em 1 de outubro de 2000.

Masculino 

Resultado final

Feminino 

Resultado final

Jogos Olímpicos de Verão de 2000
Pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos